Антти Эдвард Хяккянен (; род. 16 января 1985, Мянтюхарью, Финляндия) — финский общественный и политический деятель, министр юстиции Финляндии (с 2017).

С 22 апреля 2015 года является депутатом Эдускунты от партии Национальная коалиция.

5 мая 2017 года назначен министром юстиции Финляндии, став самым молодым министром (32 года) в кабинете Сипиля.

Примечания 

Министры юстиции Финляндии
Депутаты эдускунты